Лесовичи — название населённых пунктов на Украине:

 Лесовичи — село в Вышгородском районе Киевской области.
 Лесовичи — село в Таращанском районе Киевской области.